Soup for One – brano musicale degli Chic del 1982
Soup for One – album colonna sonora degli Chic del 1982 in collaborazione con altri artisti vari
Soup for One – film del 1982 diretto da Jonathan Kaufer